Гне́вушев — фамилия; имеет женскую форму Гневушев.
 Гневушев, Александр Фёдорович (1889—1930) — священник Русской православной церкви, священномученик
 Гневушев, Андрей Михайлович (1882—1920) — российский историк и филолог; автор книги «Сибирские города в смутное время» (Киев, 1912).
 

 Гневушева, Елизавета Ивановна (1916—1994) — российский историк-востоковед, педагог, публицист.